|}
Die Bahnstrecke Palermo–Trapani ist eine Bahnstrecke auf Sizilien, die die Hauptstadt Palermo mit den an der Westküste gelegenen Städten Mazara del Vallo, Marsala und Trapani verbindet.

Die Strecke wurde 1880–81 von der Società della Ferrovia Sicula Occidentale (FSO) eröffnet und betrieben. Aus diesem Grund begann sie nicht im Bahnhof Palermo Centrale, sondern in einem kleineren eigenen Bahnhof (Palermo Lolli).

Geschichte 

Erst 1907, mit der Übernahme der FSO durch die Ferrovie dello Stato (FS), fuhren die Züge der Strecke am Bahnhof Palermo Centrale ab. 1937 wurde die Bahnstrecke Alcamo Diramazione–Trapani eröffnet, die eine schnellere und direktere Verbindung darstellt, die alte Bahnstrecke blieb allerdings für den Lokalverkehr wichtig.

1974 wurde die Stadtdurchfahrt von Palermo unterirdisch verlegt, deshalb wurde der alte Bahnhof Lolli stillgelegt und durch einen neuen Bahnhof (Palermo Notarbartolo) ersetzt. 1990 bzw. 1994 wurde auf dem Streckenteil im Stadtgebiet von Palermo ein S-Bahn-artiger Verkehr (Servizio ferroviario metropolitano di Palermo) eingeführt. Auf der Stichstrecke von Palermo-Notabartolo nach Giachery wurde 1991 der Personenverkehr aufgenommen, 2001 wurde der Streckenteil Palermo–Piraineto elektrifiziert und eine elektrifizierte Zweigstrecke von Piraineto bis zum Flughafen Palermo-Punta Raisi gebaut. Seit 2011 wird dieser Streckenteil zweigleisig ausgebaut. Im Jahr 2020 soll der zweigleisige Ausbau abgeschlossen sein.

Bildergalerie

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana, Fascicolo linea 158

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Sizilien